Фонтгена́н () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Шатору.

Коммуна расположена на расстоянии около 195 км на юг от Парижа, 85 км на юг от Орлеана, 50 км на север от Шатору.

Население 

Население — 241 человек (2007).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini